FBXO24 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 580 амінокислот, а молекулярна маса — 64 889.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки